Megara (stad), een stad in het oude Griekenland
Megara (mythologie), een prinses in de Griekse mythologie